Зірка — розпечене небесне тіло, світило
 Зірка — вид геометричних фігур, плоских неопуклих багатокутників: Пентаграма, Гексаграма,  або Септаграма, Октаграма, Еннеаграма та інших
 Зірка — в переносному сенсі — дуже видатна, прославлена людина
 Зірка — морська безхребетна тварина типу голкошкірих
 Зірка — традиційний атрибут різдвяного обряду колядування
 Зірка — знак розрізнення, відмінності, відзнаки
 Зірка — релігійний та ідеологічний символ
 Зірка — топологія комп'ютерної мережі
 «Зірка» — український футбольний клуб у місті Київ
 «Зірка» — український футбольний клуб у місті Кропивницький
 «Зірка» — український футбольний клуб у місті Лубни
 «Зірка» — футбольний стадіон у місті Кропивницький
 Зірка — рід рослин родини Гвоздичні
 Зірка — світла пляма на лобі у тварин
 «Зірка» — російський футбольний клуб у місті Іркутськ
 «Зірка» — російський футбольний клуб у місті Перм
 «Зірка» — назва російського футбольного клубу «Знамя Труда» у 1938—1945 роках
 «Зірка» — назва узбецького футбольного клубу «Согдіана» у 1982—1985 роках
 «Зірка» — радянський художній фільм 1949 року, режисер Олександр Іванов
 «Зірка» — російський художній фільм 2002 року, режисер Микола Лебедєв

Література 
 «Зірка» — () — науково-фантастичне оповідання англійського письменника Артура Кларка
 «» — трагедія іспанського драматурга Лопе де Вега
 «Південна зірка» (Південна зоря) —  — пригодницький роман з елементами наукової фантастики французького письменника Андре Лорі, написаний у співавторстві з Жулем Верном

Зірка — село, Донецька область, Волноваський район
 Зірка — село, Житомирська область, Звягельський район
 Зірка — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Зірка — село, Київська область, Вишгородський район
 Зірка — село, Одеська область, Березівський район
 Зірка — село, Полтавська область, Миргородський район
 Зірка — село, Херсонська область, Каховський район
 Зі́рка — пасажирський залізничний зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці

 Зірка — колишнє село Миргородського району Полтавської області (зняте з обліку рішенням Полтавської обласної ради народних депутатів від 11 липня 1990 року)

Зірка — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Зірка і півмісяць
 Вергінська зірка
 Зірка Іштар або Зірка Інанни також відома, як Зірка Венери
 Зірка Давида
 Вифлеємська зірка
 Трипроменева зірка
 Звєзда
 Зірочка (значення)
 Зоря (значення)
 Звізда (значення)
 Червона Зірка